Lúcio Calpúrnio Pisão Cesonino (cônsul em 148 a.C.) — cônsul romano em 148 a.C..
 Lúcio Calpúrnio Pisão Cesonino (cônsul em 112 a.C.) — cônsul romano em 112 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Calpúrnio Pisão Cesonino (cônsul em 58 a.C.) — cônsul romano em 58 a.C..
 Lúcio Calpúrnio Pisão Cesonino (cônsul em 15 a.C.) — cônsul romano em 15 a.C..

Ver também 

Desambiguações de antropônimos